S41 ou S-41 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 , un sous-marin d'attaque conventionnel de la Marine argentine ;
 Humaitá (S-41), un sous-marin d’attaque conventionnel de la Marine brésilienne ;
 , un sous-marin de la Marine indienne ;
 S41 (861), un sous-marin d’attaque conventionnel de la Marine égyptienne.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence:  En cas d’incendie et/ou d’explosion ne pas respirer les fumées, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Plaie ouverte de l'épaule et du bras, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Sikorsky S-41, un hydravion à coque américain.

 Chemin de fer
  Ligne S41 du S-Bahn de Berlin en Allemagne ;
  Ligne S41 du RER liégeois en Belgique ;
  Ligne S41 du RER zurichois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres